Danny Cox : joueur américain de baseball ;
 Danny Cox : joueur canadien de hockey sur glace.